Broderick ist der Familienname folgender Personen:

 Beth Broderick (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Betty Broderick (* 1947), US-amerikanische Doppelmörderin
 Case Broderick (1839–1920), US-amerikanischer Politiker
 Chris Broderick (* 1970), US-amerikanischer Heavy-Metal-Gitarrist
 Damien Broderick (* 1944), australischer Science-Fiction- und populärwissenschaftlicher Autor
 David C. Broderick (1820–1859), US-amerikanischer Politiker
 Edwin Bernard Broderick (1917–2006), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Albany
 George Broderick (1855–1905), US-amerikanischer Opernsänger (Bass)
 Heather Woods Broderick (* 1983), US-amerikanische Multiinstrumentalistin und Singer-Songwriterin
 Helen Broderick (1891–1959), US-amerikanische Schauspielerin
 James Broderick (1927–1982), US-amerikanischer Schauspieler 
 John Broderick (1875–1957), kanadischer Lacrossespieler
 Kenneth Broderick (1942–2016), kanadischer Eishockeytorwart
 Matthew Broderick (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler

 Pat Broderick (* 1953), US-amerikanischer Comic-Zeichner
 Raymond J. Broderick (1914–2000), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas Broderick (1882–1933), irischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Westnigeria
 William Broderick, irischer Schwimmer

Broderick ist der Name folgender Orte:

In den Vereinigten Staaten: 

 Broderick (Kalifornien), ein Ort im Bundesstaat Kalifornien

In Kanada:

 Broderick (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

Siehe auch:

 Brodrick